Brentano er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Clemens Brentano (1778–1842) – tysk forfatter
 Franz Brentano (1838–1917) – tysk filosf og psykolog
 Giuseppe Brentano (1862–1889) – italiensk arkitekt
 Heinrich von Brentano (1904–1964) – tysk politiker
 Lorenz Brentano (1813–1891) – tysk politiker
 Lujo Brentano (1844–1931) – tysk økonom